Davis steht für

 (3638) Davis, ein Asteroid
 Davis Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Totem
 Davis Cup
 Davis (Familienname), englischer Familienname
 Davis Instruments, ein US-amerikanisches Unternehmen, Entwickler und Produzent von Instrumenten für Wetter, Automotive und Marine.
 Davis Motorcar Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1947–1949)
 Davis (MBTA-Station), U-Bahnhof der Bostoner Red Line
 Davis-Station, eine australische Antarktisstation
 Davis Steam Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921)
 George W. Davis Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1930)
 The Davis Sisters, US-amerikanisches Country-Duo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Davis (Georgia)
 Davis (Illinois)
 Davis (Indiana)
 Davis (Kalifornien)
 Davis (Kentucky)
 Davis (Michigan)
 Davis (Mississippi)
 Davis (Missouri)
 Davis (New Hampshire)
 Davis (North Carolina)
 Davis (Oklahoma)
 Davis (Pennsylvania)
 Davis (South Dakota), im Turner County
 Davis (Tennessee)
 Davis (Virginia)
 Davis (Washington)
 Davis (West Virginia)

Geografische Objekte:
 Davis Anchorage, Bucht an der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Davis Bluff, Felsenkliff auf White Island im Ross-Archipel, Antarktis
 Davis-Bucht, Bucht an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Davis-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Davis-Halbinsel, Halbinsel im Königin-Marie-Land, Antarktika
 Davis Hills, Hügelgruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Davis Ice Rise, Eisdom im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Davis-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Davis Island, diverse Inseln
 Davis Knoll, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Davis-Küste, Küstenabschnitt im Westen des Grahamlands, Antarktika
 Davis-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Davis-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Viktorialand, Antarktika
 Davis Promontory, Vorgebirge im Ellsworthland, Antarktika
 Davis Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika
 Davis Saddle, Bergsattel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Davissee, Nebenmeer des Südlichen Ozeans vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Davisstraße, die Meerenge zwischen Kanada und Grönland
 Davis Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Kap Davis, Kap an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mount Davis, diverse Berge
 Point Davis, Landspitze von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Im NRHP gelistete Objekte:
 Davis and Dague Grocery Store, Old, in Fredericktown, Ohio, ID-Nr. 79003869
 Davis and Elkins Historic District, in Elkins, West Virginia, ID-Nr. 96001129
 Davis Avenue Branch, Mobile Public Library, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 83003459
 Davis Barn, in Pleasant Grove, Arkansas, ID-Nr. 85002225
 Davis Block, in Portland, Oregon, ID-Nr. 99000360
 Davis Bridge Battlefield, in Pocahontas, Tennessee, ID-Nr. 97001549
 Davis Brothers Store, in East Bend, North Carolina, ID-Nr. 93001543
 Davis Carriage House, in Saginaw, Michigan, ID-Nr. 82002863
 Davis Chapel, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 03001428
 Davis County Courthouse, in Bloomfield, Iowa, ID-Nr. 74000779
 Davis Covered Bridge, in Catawissa, Pennsylvania, ID-Nr. 79003191
 Davis Family House, in Crabtree, North Carolina, ID-Nr. 96001527
 Davis Gulch Pictograph Panel, in Glen Canyon, Utah, ID-Nr. 75000166
 Davis Island Lock and Dam Site, in Avalon, Pennsylvania, ID-Nr. 80003400
 Davis Memorial, in Hiawatha, Kansas, ID-Nr. 77000571
 Davis Memorial Presbyterian Church, in Elkins, West Virginia, ID-Nr. 84003664
 Davis' Mills Battle Site, in Michigan City, Mississippi, ID-Nr. 73001002
 Davis Plantation, in Monticello, South Carolina, ID-Nr. 71000776
 Davis Santa Fe Depot, in Davis, Oklahoma, ID-Nr. 94001507
 Davis Square, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 03000787
 Davis Stone House, in Rochester, New York, ID-Nr. 99000995
 Davis Subway, in Davis, Kalifornien, ID-Nr. 98000713
 Davis Tavern, in Middletown, Kentucky, ID-Nr. 83002651
 Davis Town Meeting House, in Coram, New York, ID-Nr. 01000850
 Davis Works, in Laurelville, Ohio, ID-Nr. 74001525
 Davis-Adams House, in Warren, Arkansas, ID-Nr. 99000224
 Davis-Adcock Store, in Wilbon, North Carolina, ID-Nr. 06000788
 Davis-Beard House, in Bristow, Virginia, ID-Nr. 89001794
 Davis-Edwards House, in Monroe, Georgia, ID-Nr. 73000648
 Davis-Ercanbrack Farmstead, in Orem, Utah, ID-Nr. 98001213
 Davis-Exchange Bank Building, in Albany, Georgia, ID-Nr. 84000981
 Davis-Felton Plantation, in Henderson, Georgia, ID-Nr. 79000731
 Davis-Freeman House, in Gloucester, Massachusetts, ID-Nr. 90000214
 Davis-Guttenberger-Rankin House, in Macon, Georgia, ID-Nr. 73000609
 Davis-Hill House, in McKinney, Texas, ID-Nr. 87001697
 Davis-Hull House, in Carthage, Tennessee, ID-Nr. 83003069
 Davis-Keesecker House, in Hedgesville, West Virginia, ID-Nr. 08001401
 Davis-Mitchell House, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 82003114
 Davis-Oak Grove District, in Mauvila, Alabama, ID-Nr. 88000445
 Davis-Warner House, in Takoma Park, Maryland, ID-Nr. 01001335
 Davis-Whitehead-Harriss House, in Wilson, North Carolina, ID-Nr. 82003532

Siehe auch:
 Davids
 Davies (Begriffsklärung)
 Davis Field
 Davis Township
 Fort Davis
 Davissches Gesetz 
 Devis